Беньоле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 37 км на північний захід від Орлеана, 33 км на південь від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року Беньоле, Фен-ла-Фолі, Жерміньонвіль i Віабон було об'єднано в новий муніципалітет Еоль-ан-Бос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 130,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Беньоле на сайті французького Національного інституту географії
 Беньоле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беньоле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар